Savasta è un cognome che può riferirsi a:
Antonio Savasta compositore italiano
Antonio Savasta ex brigatista italiano
Gaetano Savasta presbitero italiano